Niemitz ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Niemitz (* 1945), deutscher Humanbiologe
 Danuta Niemietz (* 1955), polnische und deutsche Volleyballspielerin
 Gert Niemitz (1911–1967), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Hans-Ulrich Niemitz (1946–2010), deutscher Hochschullehrer
 Joachim von Niemitz († 1669), schlesischer Adliger, Rat des Fürstentums Brieg sowie Landeshauptmann

Niemitz steht für:
 Niemitz (Adelsgeschlecht), schlesisches Uradelsgeschlecht

Siehe auch:
 Nimitz
 Niemetz
 Nemez
 Niemiec